Art religiós:
 Icona representació pictòrica d'una figura religiosa dins la tradició cristiana ortodoxa
 Informàtica:
 Icona (informàtica) és un petit pictograma que, en una pantalla d'ordinador, simbolitza un fitxer, una carpeta o una aplicació
 Medi ambient:
ICONA, acrònim de l'antic Institut per a la Conservació de la Naturalesa.
 Semiòtica:
 Una icona (llenguatge) és un signe que representa una determinada realitat, amb la qual manté una relació de semblança.
 Sociologia:
 Una icona és aquella persona que es converteix en model a seguir en els àmbits més diversos de la societat: la cultura, els espectacles, la política, l'economia, l'esport...